Григорий Анатольевич Блох (псевдоним Григорий Тюрсев; 1867, Могилёв — 1927, Ницца) — русский адвокат, поэт, переводчик, музыкальный критик, предприниматель, действительный статский советник.

Окончил в Санкт-Петербурге юридический факультет университета, а также консерваторию по классу виолончели.

Был членом совета Санкт-Петербургского международного коммерческого банка и членом правления нескольких промышленных и акционерных обществ, связанных с металлургией и судостроением.

Сотрудничал с несколькими газетами, в том числе с «Театральной газетой» и петроградскими «Новостями».

После революции эмигрировал во Францию. Работал консультантом в ряде коммерческих банков. Сотрудничал с кружком «К познанию России», выступал с докладами. Переводил сонеты В. Шекспира, однако эти переводы не были опубликованны. В 1928 в Париже вышел сборник его стихов.

Двоюродный брат — Блох, Александр Юлианович.

Ссылки 
 Александр Кондратьев. Из литературных воспоминаний. Григорий Анатольевич Блох.
 Блох Григорий Анатольевич. Стихотворения.

Примечания 

Действительные статские советники
Поэты России